Rhodanien a trois sens : 
 Rhodanien : variante du francoprovençal parlée dans la région de Lyon. Le Glossaire d'Endlicher ou de Vienne ; De nominibus Gallicis, 9-11 indique : « roth uilentum, (nam rho nimium) dan et in Gallico et in Hebraeo iudicem : ideo Hrodanus iudex  uiolentus ». « roth violent, dan désigne le juge en Gaulois et en Hébreu ; ainsi Hrodanus signifie juge violent ». haut Moyen Âge, marchands juifs qui parcourent le Rhône fleuve violent et impétueux de la vallée Rhodanienne et qui animent le commerce international sont désignés sous le nom de Radhanites (hébreu : רדהני / Radhani (singulier) ou רדהנים / Radhanim (pluriel).
 Provençal rhodanien : variante du provençal parlée dans la basse vallée du Rhône (région de Nîmes, Arles, Avignon).
 Relatif à la vallée du Rhône (adjectif, éventuellement substantivé) : sillon rhodanien, « Union générale des Rhodaniens » (créée par Gustave Toursier en 1927), Études Rhodaniennes (revue scientifique). Par extension, habitant du bassin versant du Rhône.

Le Rhodanien désigne également un train rapide de voyageurs circulant dans le sillon rhodanien.

Notes et références 

Langue en France